Salvezza – concetto biblico
Salvezza (Arme Sünderin) – film muto tedesco del 1923 diretto da Pier Antonio Gariazzo
Salvezza – in baseball, statistica accreditata all'ultimo lanciatore di rilievo (o closer) della squadra vincente

Pagine correlate 

 Soteriologia

Altri progetti